Ејвон има више значења:
 Ејвон (грофовија)
 Ејвон (Јута), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јута
 Ејвон (Монтана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Ејвон (Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ејвон (Северна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Ејвон (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Ејвон (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Ејвон (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Ејвон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Ејвон (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Ејвон (Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо
 Ејвон (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Ејвон (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Ејвон (Бристол), је река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској
 Ејвон (Ворикшир), је река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској
 Ејвон (Хемпшир), је река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској